Baranda puede referirse a:
 la baranda o barandilla, elemento de protección para balcones, escaleras, puentes, terrazas u otros elementos similares;
 el Códice Baranda (c1630);
 la película bengalí Baranda—The Balcony (2017) de la directora Reshmi Mitra, basada en la novela homónima ( ) del escritor bengalí Moti Nandi (1931-2010).

Topónimo 

 Barandā (Bihar), localidad del distrito de Aurangabad, estado de Bihar, India.
 Baranda (Burgos), localidad del municipio Merindad de Montija, provincia de Burgos, España.
 Baranda (Cantabria), localidad del municipio de Escalante, Cantabria, España.
 Baranda (Jigawa), localidad de Katanga, Kiyawa, estado de Jigawa, Nigeria.
 Baranda (Serbia) (cirílico serbio: Баранда), localidad del municipio de Opovo, distrito de South Banat, provincia de Vojvodina, Serbia.
 Baranda (Taraba), localidad de Gassol, estado de Taraba, Nigeria.
 Kāmāir Baranda, localidad de Targaon, upazila de Kaharole, distrito de Dinajpur, división de Rangpur, Bangladés.
 La Baranda, localidad de la provincia Capitán Prat, Región de Aysén, Chile.
 Colonia Baranda, localidad del departamento San Fernando, provincia del Chaco, Argentina.
 Pedro Baranda (México), localidad del municipio de Candelaria, estado de Campeche, México.
 Palpan de Baranda, localidad del municipio de Miacatlán, estado de Morelos, México.

Enlaces externos